КолелоТУ е ежегодно велосъстезание за любители колоездачи, провеждано в град София. Първото състезание е през 2011 г.

История 
Инициативата се заражда в средата на март 2011 г., когато група студенти от ТУ-София замислят да организират велосъстезание за студенти. Намерението е подкрепено от Студенски съвет и
Столична община, като съвета осигурява основната част от средствата и помощния персонал, необходим за провеждане на мероприятието. От своя страна, Столична община осигурява терен и разрешителни за провеждане на събитието. Мероприятието се провежда за първи път на 10 май 2011 г. в Южния парк на София, в него се включват 70 участника, 30 организатора и медицински екип.

Други 
Целевата група на мероприятието са всички студенти от столичните университети, любители колоездачи и такива които симпатизират на идеята с възраст от 16 до 60 години, без ограничения в пола.

Мисия на инициативата е популяризирането на безопасно, алтернативно и интелигентно придвижване с велосипед в градска среда.

Състезания по колоездене в България
Спортни състезания в София
Технически университет София